Nel gioco strategico giapponese shōgi, i  sono configurazioni difensive di pezzi utili a proteggere il . Al contrario di quanto avviene negli scacchi, dove esiste la mossa speciale dell'arrocco, i castelli nello shōgi sono strutture che richiedono molte mosse singole e l'impiego di diversi pezzi.

Introduzione 
Solitamente i pezzi coinvolti nella costruzione dei castelli sono i , i  e i . Nella maggior parte dei casi risulta necessario muovere anche il re in una posizione più protetta.

Il castello più semplice coinvolge due pezzi e richiede tre mosse, ma è più comune spostare almeno tre pezzi diversi; ad esempio, un semplice castello Mino richiede di muovere il re, la , un argento e due ori per un totale di sei mosse. Altri castelli risultano invece più complessi, ad esempio il castello Anaguma richiede di muovere il re, un pedone, l', una , un argento e due ori per un totale di dodici mosse.

La permanenza del re nella sua posizione iniziale è nota con il termine di  ed è tipicamente considerata come una posizione vulnerabile agli attacchi dell'avversario. Esistono, tuttavia, alcune strategie che ammettono il re seduto (come l'apertura Ureshino-ryū).

Nello shōgi esistono diversi tipi e variazioni possibili di castelli, e risulta quindi importante capire quali sono vincenti nella partita e conoscere i loro punti deboli.

Fortezza 

Il castello a  è una delle posizioni difensive più forti nelle aperture a doppia torre statica (ossia le aperture in cui la torre di entrambi i giocatori non supera la metà della scacchiera). Lo stile più comune è la fortezza d'oro, ma esistono diverse varianti di questo castello. Tutte le varianti sono caratterizzate da un argento nella casa 77 e spesso da un oro nella casa 78, oltre al re in 88.

L'apertura della fortezza è un tipo di apertura che prevede la costruzione di questo castello a partire dalle fasi iniziali del gioco per poi supportare un successivo attacco da parte dell'argento di torre.

La  è considerata come la fortezza per antonomasia. Oltre ai summenzionati generali d'argento in 77 e d'oro in 78, un secondo generale d'oro è posizionato nella casella 67 e l'alfiere si trova in 68. Durante la costruzione di questo castello i pezzi non dovrebbero mai muoversi ortogonalmente ma sempre in diagonale. Questa variante si contrappone alla , dove un generale d'argento sostituisce il normale generale d'oro nella casella 67.

Una possibile variante della fortezza d'oro prevede l'indietreggiamento del generale d'argento sulla casella 68. Nella , invece, il generale d'argento avanza sulla casella 86.

Nella  il secondo generale d'argento si affianca agli altri generali e viene posizionato sulla casella 57. Nella , al contrario, il re si trova sulla casa 78 e i due generali d'oro in 67 e 68.

Nella , utilizzata spesso nelle partite che iniziano con uno scambio di alfieri, il re rimane in 68 e i pedoni in 57 e 67 non avanzano. Il generale d'argento e il generale d'oro rispettivamente in 77 e 78 rimangono invariati mentre il secondo generale d'oro si trova in 58. Un successivo sviluppo può vedere l'avanzamento di un pedone in 66 e lo spostamento del secondo generale d'argento fino alla casa 56.

Nella  i pedoni in 57 e 67 non avanzano e il secondo generale d'oro si trova in 68.

La , inventata dal giocatore professionista Doi Ichitarō, ha la caratteristica di mantenere il re in 78 e i generali d'oro in 67 e 58.

Nella  il generale d'argento si trova in 88 al posto del re, il re in 89 al posto del cavallo e il cavallo in 77 al posto del generale d'argento.

La  prevede l'avanzamento di un pedone fino alla casa 65 con il secondo generale d'argento in 66. Similmente, nella  un pedone viene fatto avanzare fino alla casella 75 e il generale d'argento principale avanza fino alla 76.

Nella  i quattro generali sono disposti a quadrato e può svilupparsi da una fortezza d'oro (nel qual caso la casa 68 sarà occupata da un generale d'argento) o da una fortezza d'argento (con la casella 68 occupata da un generale d'oro).

Nella  i quattro generali sono posizionati sulle caselle 77 e 57 (generali d'argento) e 67 e 47 (generali d'oro), con il re in 76.

Una , infine, è la versione speculare di una qualsiasi fortezza (solitamente d'oro) costruita sul lato destro della scacchiera durante le aperture a doppia torre mobile.

Granchio 
Il , così chiamato a causa della possibilità di muovere il re solo lateralmente, è caratterizzato dal re in 69 e dai due generali d'oro e dal generale d'argento posizionati in fila devanti a questo. Si tratta di un castello che può essere utilizzato in apertura a doppia torre statica o a doppia torre mobile (nel qual caso sarà specchiato a destra). Può essere inoltre utilizzato come forte castello intermedio nelle aperture a fortezza, richiedendo la transizione tra i due castelli solo poche mosse. L'alfiere può essere scambiato oppure rimanere nella sua casa iniziale.

Tetto innevato 
Il , che prende il nome dai portici della prefettura di niigata, è un castello utilizzato contro attacchi di torre statica o torre centrale. Questo castello è caratterizzato dall'argento sinistro posizionato in 67 e dai due generali d'oro in 58 e 78, con il re in 69. È considerato come un castello molto forte contro la fortezza, ma l'alfiere rimane vulnerabile nella sua casa iniziale. Per le tattiche offensive l'alfiere viene spesso spostato fino alla casella 26 con una serie di tre mosse. Il castello può inoltre essere sviluppato in una fortezza d'argento.

Una possibile variazione è il , dove l'argento destro, invece che in 57, si trova in 47.

Re destro 
Il  è una strategia difensiva che prevede lo spostamento del re nella parte destra della scacchiera difeso da un generale d'oro e un generale d'argento. Nonostante il re venga spostato a destra, la torre rimane sulla sua colonna di partenza, nella casella 29, costituendo un eccezione alla regola generale che vuorrebbe il re e la torre nelle metà opposte della scacchiera. Ad ogni modo questa strategia permette di liberare la traversa più vicina, lasciando alla torre la possibilità di spostarsi sul lato opposto della scacchiera.

Shōgi